Вальдекуэнка ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Альбаррасин. Занимает площадь 18.72 км². Население — 56 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Теруэля